Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Matarewicz – polski wojskowy
 Stanisław Matarewicz – polski wojskowy